Cult steht für:

 Cult (Haute-Saône), französische Gemeinde in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Cult (Album), Studioalbum (2000) der Band Apocalyptica
 Cult (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2013)
 The Cult, englische Rockband

Cult ist der Familienname folgender Personen:
 Caro Cult (* 1994), deutsche Schauspielerin

CULT steht für:
 Ausschuss für Kultur und Bildung, ein Ausschuss des Europäischen Parlaments

Siehe auch:
 Kult (Begriffsklärung)
 Cults